Куп Мађарске у фудбалу 1968. () је било 29. издање серије, на којој је екипа МТК Будапешт тријумфово по 9. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1968.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1968.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1968.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1968.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1968.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1968.
|-

|-
|}

Финале

Референце

Литература 
 Нађ Бела: A Labdarúgó MNK története (Budapest, 1978)

Спољашње везе 
 Архива 
 Званична страница 
 На soccerway.com

1968
Фудбал у 1968.